Hehrlein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Hehrlein (1933–2016), deutscher Chirurg
 Yacin Hehrlein (* 1964), deutscher Fernsehjournalist